Gerard Brassin (Aquisgrà, 1843 - 1890), violinista i compositor alemany
 Louis Brassin (Aquisgrà, 24 de juny de 1840 – Sant Petersburg, 17 de maig de 1884), violinista i compositor alemany
 Leopold Brassin (fill) (Estrasburg, 1843 – 1890), violinista i compositor alemany